Waltham kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Waltham (kommun i Kanada), Québec, Outaouais,

Nya Zeeland 

 Waltham, Nya Zeeland, Canterbury, Christchurch City,

Storbritannien 

 Waltham, Lincolnshire, ort i England, 
 Waltham, Kent, ort i England, 
 Bishop's Waltham, stad i Hampshire, England,

USA 

 Waltham, Massachusetts, Middlesex County, 
 Waltham, Maine, Hancock County, 
 Waltham, Minnesota, Mower County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar